Trifosfat de timidina
 Temps de tromboplastina parcial